Sandbox (spelgenre), een type computerspel
 Sandbox (software), een virtuele afgesloten ruimte op een computer
 Sandbox (album), een album van de Amerikaanse indierockband Guided by Voices

Zie ook 
 Sandboxie, een programma om andere applicaties virtueel te openen